В США насчитывается два округа и один приход с названием Вермилион:
 Вермилион — округ в штате Иллинойс.
 Вермилион — округ в штате Индиана.
 Вермилион — приход в штате Луизиана.